Ел Митоте има више значења:

 Ел Митоте (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Митоте (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Митоте (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Митоте (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Митоте (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику